Bouxwiller kan syfta på:

 Bouxwiller, Bas-Rhin, fransk kommun i departementet Bas-Rhin
 Bouxwiller, Haut-Rhin, fransk kommun i departementet Haut-Rhin
 Bouxwiller (kanton) – en kanton i Frankrike